Grimmelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Grimmelbach (Felda), rechter Zufluss der Felda (zur Werra) unterhalb von Kaltensundheim, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen; durchläuft den Grimmelbachspeicher
 Grimmelbach (Goldach), rechter Zufluss der Goldach (zur Isen) nach der Kurzmühle, Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grimmelbach (Reutherbach), rechter Zufluss des Reutherbachs (zur Prüm) unterhalb von Reuth, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Grimmelbach (Steinach), linker Oberlauf der Steinach bis vor Langensteinach, Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Orte:
 Grimmelbach (Schwindegg), Weiler der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grimmelbach (Kaltennordheim), Wüstung im ehemaligen Amt Kaltennordheim, heutiges Thüringen

Siehe auch:
 Grimmbach
 Krümmelbach